L’hybris (littéralement « démesure ») est un concept de la morale grecque antique. Ce nom peut aussi désigner :
 430 Hybris, un astéroïde ;
 Hybris, un jeu vidéo de type shoot them up sorti en 1988 sur Amiga ;
 Hybris, un album du groupe de rock progressif suédois Änglagård, sorti en 1992 ;
 Hybris, une couche de compatibilité libre entre les API d'Android et la glibc, créée par la société finlandaise Jolla.